Іллінецька сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Іллінецька сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район